Collegio elettorale di Castel Maggiore – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Castel Maggiore – collegio elettorale del Regno d'Italia